Райан Фериш () — американский композитор, создатель электронной музыки, продюсер, диджей. Номинант премии «Грэмми» (2008).

Дискография

Студийные альбомы 
 Art for Life (2019)
 Wonder (2019)
 Wilderness (2018)
 Primary Colors (2017)
 United (2017)
 Spectrum (2015)
 Destiny (2013)
 Life In Stereo (2012)
 M.R.A. — Main Room Architecture (2012)
 Upon A Dream (2011)
 Opus Reloaded (2011)
 Opus (2010)
 Bloom (2010)
 Movement in Light (2009)
 Wonderfall (2008)
 Everlasting (2006)
 From the Sky (2005)
 Beautiful (2004)

Концертные альбомы 
 Live at the National (2009)

Синглы 
 Sunset Sky (2010)
 Depth of Love (2010)
 Reflections (2010)
 Perfect Charity (2010)
 Come Into My World (2010)
 Iceland (2010)
 Storm Chaser (2009)
 L.A. Nights (2009)
 Love Song (2009)
 Sempre Vicino — Ryan Farish Mix (2009)
 Clouds of Heaven (2009)
 In This Moment (2008)
 Pacific Wind — Sunday Morning Mix (2008)
 Believe (2008)

Сборники 
 Legacy: Greatest Hits, Vol.2 (2017)
 Legacy (Greatest Hits 2000—2010) (2010)
 Spa Relaxation (2008)
  Presents: Best of Smooth Jazz (2007)
 Selected Works Xpanded (2003)
 Selected Works (2002)

Независимые альбомы 
 Daydreamer (2002)
 Beyond the Horizon (2000)
 In the Day (2000)

Повторные релизы 
 Beautiful — Deluxe Version (2009)
 From the Sky — Deluxe Version (2009)
 Everlasting — Deluxe Version (2009)
 Rare & Remastered: 2000—2002 Sessions (2009)
 In the Day — Remastered (2009)

Ссылки 
 Официальный сайт композитора
 Официальный канал на youtube.com
 Страница на Yamaha.com